Richomer, Ricomer, Rigomer, Ricimer, sind verschiedene Varianten der germanischen Namenswurzel ric (reich im Sinne von mächtig) und mer (mehr im Sinne von groß) und tauchte verstärkt bei Franken und Sueben auf:

 Richomer, römischer General fränkischer Herkunft (Flavius Richomeres ), Konsul 384 (†393)
 Rikimer (*405 †472), römischer General suebischer Herkunft (Flavius Ricimerus), Patrizius von 456 bis 472 und Konsul 459,
 Richomer oder Rigomer, fränkischer König. 490 oder 510 in Le Mans getötet, Bruder des Ragnachar König von Kamerich
 Sankt Rigomer (†530), Bischof von Meaux,
 Richomer, Bischof von Orleans 573,
 Richomer, Patrizius in Burgund 607.